Haile Selassie
Haile Gebrselassie
Mengistu Haile Mariam
Estádio Hailé Pinheiro

Desambiguação